Автомобільна зала слави () — це американський музей автомобілів. Він був заснований у 1939 році та має понад 800 нагороджених у всьому світі. Це частина Національної спадщини MotorCities National Heritage Area. Автомобільна Зала Слави включає людей, які зробили великий внесок в історію автомобілебудування — загалом визначено, що включає людей, які є зробили внесок в підприємства, що стали автомобільними гігантами. Сюди входять лауреати реклами, прокату автомобілів, автосалонів, дизайнерів, автоперегонів, фінансистів, інженерів, механіків, водіїв, керівників, менеджерів, дилерів, винахідників та представників профспілок. Вона включає автомобільну промисловість, постачальників, дилерів та підтримку.

Автомобільна Зала Слави присуджує чотири різні нагороди:
 Поважне згадування
 Премія Вступ до зали слави
 Премія «Лідер року в галузі»
 Премія молодого лідера та досконалості

Історія 
Автомобільна Зала Слави була заснована 18 жовтня 1939 року в Нью-Йорку групою під назвою «Автомобільні старожили». Його початкова місія полягала в увічненні спогадів ранніх автомобільних піонерів та вшануванні людей з усіх куточків автомобільної промисловості у всьому світі. Протягом перших трьох десятиліть Автомобільний Зал Слави мав чотири зміни назви. Його другою ітерацією став «Автомобільний старий таймер», прийнятий в 1957 році і мав на меті визнати його більш широку базу, включаючи автомобільні галузі. У 1971 році він став «Колективом автомобільної організації». Нарешті, він став відомий як «Автомобільний зал слави», і це призвело до більшого зростання.

Організація переїхала до Вашингтона, округ Колумбія, в 1960 році, розділивши простір у будівлі Національної асоціації автомобільних дилерів. У 1971 році він переїхав до Мідленда, штат Мічиган, де отримав свій перший будинок в університеті Нортвуда. У 1997 році він переїхав до свого теперішнього будинку в Дірборні, штат Мічиган, поруч із музеєм Генрі Форда. Він знаходиться в межах Національної спадщини MotorCities, філії Служби національних парків США, яка займається збереженням та просуванням історії автомобілебудування та історії праці Мічигану. Поточні об'єкти знаходяться у будівлі площею 25000 квадратних футів. Окрім артефактів історії автомобілів, він містить невеликий театр та центральну закриту будівлю для публічних заходів, зустрічей та інших експозицій.

Зала щороку відзначає представників автомобільної промисловості. До 2016 року в Зал слави автомобілів було введено 271 особу. Серед цих заступників є засновники Benz, Bosch, Bugatti, Buick, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Cord, Daimler, Dodge, Duesenberg, Durant, Duryea, Ferrari, Ford, Honda, Maybach, Olds, Peugeot, Porsche, Renault і Toyota, серед інших.

У 1946 р. Зала працювала із «Національним золотим ювілеєм» (50-річчя створення автомобіля). Як заявив генерал Вільям Кнудсен, відбір до Залу слави включав «десять піонерів, чий інженерний та адміністративний геній зробив можливим сьогоднішній день». Відбір був зроблений у співпраці з Асоціацією автомобільних виробників, «Національним комітетом автомобільних золотих ювілеїв», президентом якого був Кнудесон, Едгар Апперсон, Вільям Крапо Дюрант, Дж. Френк Джерсі, Генрі Форд, Джордж О'Меллі, Чарльз Б. Кінг, Були відібрані Чарльз Неш, Барні Олдфілд, Ренсом Е. Олдс та Альфред П. Слоун-молодший.

Зала відсвяткувала своє 75-річчя у 2014 році.
На щорічних вступних церемоніях робиться нагода вшанувати та згадати минулих прихильників.

Як повідомляється, Зал Слави рухається до центру Детройта.

Право на участь 
Людина повинна бути помітною в автомобільній промисловості, щоб мати право на вступ. Отримати нагороду вважається визнанням того, що особа зробила значний внесок у автомобільну промисловість. Поряд із вступними нагородами Залу слави, Зал також щороку нагороджує людей, які отримують значні нагороди. Зал видає чотири типи нагород:
 Вступ до зали слави
 Лідер року в галузі, що присуджується одному видатному лідеру щороку
 Почесна послуга, започаткована в 1940 році на честь людей зі світової автомобільної промисловості,
 Премія Young Leadership & Excellence, яка відзначає майбутніх лідерів галузі.

Щодо премій 1, 3 та 4, кожен може подати номінацію, заповнивши форму або надіславши лист разом із довідковими матеріалами, які можуть допомогти Комітету з нагородження.

Премія «Лідер року в галузі» призначається та присуджується виключно Комітетом з присудження нагород, тому жодні зовнішні номінації не приймаються.

Лауреати  1967–2020 рр. 

 Джованні Ан'єллі
О. Донаван Аллен
 Джон В. Андерсон
 Роберт Андерсон
 Маріо Андретті
 Зора Аркус-Дунтов
 Едгар Апперсон
 Кларенс В. Ейвері
 Уоррен Ейвіс
 Роберт Бамфорд
 Бела Барені
 Вінсент Гюго Бендікс
 Уолтер Оуен Бентлі
 Берта Бенц
 Карл Бенц
 Нуччо Бертоне
 Нільс Болін
 Альберто Бомбассей
 Роберт Бош
 Чарльз А. Ботт
 Ернест Р. Брич
 Аллен К. Брід
 Крейг Брідлов
 Карл Брір
 Едвард Г. Бадд
 Гордон Б'юріг
 Етторе Бугатті
 Девід Данбар Б'юїк
 Філіп Колдуелл
 Річард Д. Калеал
 Френк Дж. Кемпбелл
 Майкл Кардоне
 Уолтер Ф. Кері
 Франсуа Дж. Кастінг
 Альберт Чемпіон
 Рой Д. Чапін Його син Рой Д. Чапін-молодший був прийнятий до Автомобільного залу слави в 1984 році та його онук, Вільям Р. Чапін, був призначений президентом Автомобільного залу слави в 2010 році.
 Рой Д. Чапін-молодший
 Луї Шевроле
 Уолтер Крайслер
 Андре Сітроен
 Дж. Гарвуд Кокрейн
 Девід Е. Коул 
 Ед Коул
 Арчі Т. Колвелл 
 Еррет Лоббан Корд
 Джеймс Дж. Кузенс
 Кіт Е. Крейн
 Фредерік К. Кроуфорд
 Льюїс М. Крослі
 Поуел Крослі-молодший
 Кліссі Каммінс
 Харлоу Х. Кертіс
 Готліб Даймлер
 Чарльз А. Дана 
 Говард "голландський" Даррін
 Річард Е. Доуч
 Едвард «Ед» Девіс
 Ральф де Пальма
 Джозеф Р. Деньян
 Вільям Едвардс Демінг
 Рудольф Дізель
 Артур О. Дітц
 Абнер Добл
 Горацій Елджин Додж
 Джон Френсіс Додж
 Фредерік Г. Доннер
 Гарольд Д. Дрейпер
 Фред Дуезенберг
 Джон Бойд Данлоп
 Вільям Дюрант
 Чарльз Е. Дур'є
 Дж. Френк Дур'є
 Харлі Дж. Граф
 Дейл Ернхардт
 Джозеф Оріель Ітон II
 Джон Е. Ехлін
 Томас Алва Едісон
 Елліотт М. Естес
 Генрі Т. Евальд
 Вергілій М. Екнер
 Баттіста Фаріна
 Енцо Феррарі
 Харві С. Фаєрстоун
 Харві С. Фаєрстоун-молодший
 Альфред Дж. Фішер
 Карл Г. Фішер
 Чарльз Т. Фішер
 Едвард Ф. Фішер
 Фред Дж. Фішер
 Говард А. Фішер
 Лоуренс П. Фішер
 Вільям А. Фішер
 Вальтер Е. Фландрія
 Едсель Форд
 Генрі Форд
 Генрі Форд II
 А. Дж. Фойт
 Білл Франс-старший
 Білл Франс-молодший
 Герберт Х. Франклін
 Карлайл Фрейзер
 Дуглас А. Фрейзер
 Джозеф Фрейзер
 Мартін Фромм
 Томас Н. Мороз
 Август Фрюхаф
 Томас К. Гейл
 Пауль Галвін 
 Роберт В. Галвін
 Дон Гарліц
 Джо Джирард
 Джон Е. Герліх
 Мартін Е. Гольдман
 Енді Гранателлі
 Річард Х. Грант
 Джорджетто Джуджаро
 Ден Герні
 Джанет Гатрі
 Зенон К.Р.Хансен
 Елвуд Хейнс
 Дональд Хілі
 Дж. Е. Генрі
 Філ Хілл
 Максиміліан Е. Гофман
 Вільям Е. Холлер
 Граф Холлі
 Джордж М. Холлі-старший
 Хонда Сойтіро
 Август Горх
 Х. Уейн Хуйзенга
 Антон Гульман-молодший
 Лі Хантер
 Дж. Р. Гайд III
 Лі Якокка
 Роберт В. Ірвін
 Шоджіро Ісібаші
 Алек Іссігоніс
 Майк Джексон 
 Томас Б. Джеффрі
 Дж. Френк Джерсі
 Фред Джонс
 Чарльз М. «Чак» Джордан
 Едвард С. «Нед» Джордан
 Генрі Б. Джой
 Альберт Кан
 Генрі Кайзер
 Вунібальд Камм
 Ютака Катаяма
 К.Т. Келлер
 Френк Д. Кент
 Чарлз Кеттерінг
 Чарльз Бреді Кінг
 Вільям С. Кнудсен
 Джон В. Кунс
 Еберхард фон Куенхайм
 Едвард К. Ларсон
 Елліот Леман
 Генрі Ліланд
 Пол В. Літчфілд
 Реймонд Леві
 Уілтон Д. Луні
 Дж. Едвард Лунді
 Рой Ланн
 Роберт А. Луц
 Сер Вільям Лайонс
 Джон М. Мак
 Том і Рей Магліоцці
 Том і Рей Магліоцці
 Серхіо Маркіонне
 Лайонел Мартін
 Вільгельм Майбах
 Френк Е. Маккарті
 Деніз Макклудж
 Роберт Б. МакКеррі
 Брауер Д. Макінтайр
 Роберт С. Маклафлін
 Роберт Макнамара
 Рене К. Макферсон
 Вільям Е. Мецгер
 Андре Мішлен
 Едуард Мішлен
 Арджай Міллер
 Гаррі А. Міллер
 Білл Мітчелл
 Лука ді Монтедземоло
 Губерт Муг
 Джим Моран
 Чарльз С. Мотт
 Алан Мулаллі
 Ширлі Малдовні
 Томас Мерфі 
 Ральф Найдер
 Чарльз Неш
 Генрі Дж. Нев
 Джозеф Генрі Нук, старший
 Генріх Нордхофф
 Джордж О'Меллі
 Барні Олдфілд
 Ренсом Елі Олдс
 Родні О'Ніл
 Карл Опель
 Фрідріх Опель
 Генріх Опель
 Людвіг Опель
 Вільгельм Опель
 Ніколаус Отто
 Джеймс Уорд Пакард
 Вільям Дуд Пакард
 Уоллі Паркс
 Роджер Пенске
 Томас С. Перрі
 Дональд Петерсен
 Річард Петті
 Арман Пежо
 Фердинанд Пієх
 Чарльз М. Піготт
 Чарльз Дж. Піліод
 Серхіо Пінінфаріна
 Гарольд Артур Полінг
 Ральф Лейн Полк
 Фердинанд Порше
 Дж. Девід Пауер III
 Хайнц К. Прехтер
 Вільям А. Рафтері
 Еліс Хайлер Рамсі
 Луї Рено
 Вальтер Ройтер
 Едді Рікенбекер
 Джеймс Рош
 Віллард Ф. Роквелл-старший
 Джордж Вількен Ромні
 Джек Руш
 Генрі Ройс
 Пет Райан 
 Джеймс А. Райдер
 Бруно Сакко
 Джордж Н. Шустер
 Морт Шварц
 Луї Швітцер
 Кеннет В. Селф
 Вільбур Шоу
 Керролл Шелбі
 Оуен Р. Скелтон
 Альфред П. Слоун-молодший
 Артур О. Сміт
 Ллойд Р. Сміт
 Джон Ф. Сміт-молодший
 Чарльз Е. Соренсен
 Хал Сперліх
 Кларенс В. Спайсер
 Френсіс Е. Стенлі
 Фрілан О. Стенлі
 Джекі Стюарт
 Вальтер В. Стілман
 Джон В. Стокс
 Джон В. Стокс
 Роберт А. Странахан, старший
 Френк Штронах
 Джон М. Студебекер
 Гаррі Штуц
 Генічі Тагучі
 Ратан Н. Тата
 Вальтер К. Тігл
 Ральф Р. Тітор
 Джон Дж. Телнак
 Міккі Томпсон
 Генрі М. Тімкен
 Ейдзі Тойода
 Тойода Кійтіро
 Шойчіро Тойода
 Алекс Тремуліс
 Престон Такер
 Едвін Дж. Умфрі
 Джессі Г. Вінсент
 Рой Варшавський
 Елмер Х. Ваверінг
 Едвард Т. Велберн
 Дж. Ірвінг Уоллі
 Роллін Х. Уайт
 Уолтер К. Уайт
 Віндзор Т. Уайт
 Джон Л. Віггінс
 Чайлд Гарольд Віллс
 Джон Вілліс
 Чарлз Ервін Вілсон
 Александер Уінтон
 Джиро Янасе
 Фред М. Янг
 Фред М. Зедер
 Фердинанд фон Цеппелін
 Чунг Монг-Хук

Інші подібні премії 
У 2001 році Європейський автомобільний Зал Слави створив магазин і встановив свій перший список з 13 учасників. Постійні почесні дошки будуть встановлені в Palexpo, будинку Женевського автосалону.

Примітки

Посилання 
 Official website 
 Visitors' Guide  Automotive Hall of Fame https://web.archive.org/web/20160319063419/http://www.automotivehalloffame.org/resources/pdf/AHF-Visitor-Guide.pdf 

Автомобільні премії